Jumblatt is de achternaam van twee politiek leiders van de Druzen uit Libanon:

 Kamal Jumblatt - (7 augustus 1917 - 16 maart 1977) 
 Walid Jumblatt - (7 augustus 1949 - heden) is zijn zoon.